Champaign County er navnet på 2 counties i USA:

 Champaign County, Illinois
 Champaign County, Ohio